Дубко Валерій Вікторович (* 1991) — український футболіст, захисник полтавської «Ворскли».
 Дубко Віталій Федорович (* 1936) — російський тренер зі стрибків на батуті.
 Дубко Олександр Йосипович (1938—2001) — кандидат в президенти Республіки Білорусь (1994), голова Гродненського облвиконкому (1994—2001), Герой Білорусі.
 Дубко Юрій Павлович (* 1963) — радянський та український футболіст, півзахисник, футбольний тренер.